Le malvoisie est un pseudo-cépage de vigne.
 Malvoisie est le nom parfois utilisé en français pour la ville de Monemvasia en Grèce.